Riska kan syfta på:

 Riska kyrka – en kyrkobyggnad som ligger i Sandnes kommun, Rogaland fylke i Norge
 Riska, Sandnes kommune –  
 Riska – flera arter i släktet riskor
 Riska Island – en ö i Highland, Skottland

Släktnamn
 Astrid Riska (1932–2010), finlandssvensk diplomorganist, dirigent och körledare
Kristina Riska (1960–), finländsk keramiker
 Carola Grönhagen-Riska (född 1945), finländsk läkare